Golden Apple steht für:
 Golden Apple Award, US-Filmpreis
 Golden Apple Quartet, spanisches Musikensemble
Siehe auch:
 Goldener Apfel
Golden Delicious